Суперкубок Нідерландів з футболу 2017  — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2017 року між чемпіоном Нідерландів Феєнордом та володарем кубка Нідерландів Вітессе.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Нідерланди
Серпень 2017
2017 у нідерландському спорті